Fosca – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Fosco
Fosca – opera di Antônio Carlos Gomes
Fosca – romanzo di Iginio Ugo Tarchetti
Fosca – film per la televisione diretto da Enzo Muzii
Fosca – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Pasquale Fosca – scultore italiano

Altri progetti